Die Abkürzung MRW bedeutet:

 CD Mount Rainier Rewrite (auch CD-MRW), ein Industriestandard für CD-RWs, siehe Mount Rainier (Technik)
 ein Rohdatenformat von Konica Minolta, siehe Minolta Raw
 Momentenunabhängige redundante Wägezelle
 Ministère de la Région Wallonne
 Mannesmannröhren-Werke
 Michelin Reifen-Werke, siehe Michelin
 IATA-Code für den internationalen Flughafen von Lolland Falster Airport, Dänemark
 Maximum Ramp Weight, eine Flugzeugkenngröße.
 MRW, spanisches Unternehmen für Kurierdienste

MRW